Élisabeth d'York est le nom de plusieurs personnages historiques :
 Élisabeth d'York (1444 - 1503/1504), fille de Richard Plantagenêt,  duc d'York, et de Cécile Neville, épouse de John de la Pole,  duc de Suffolk ;
 Élisabeth d'York (1466 - 1503), fille d'Édouard IV d'Angleterre et d'Élisabeth Woodville, épouse d'Henri VII d'Angleterre ;
 Élisabeth II (1926 - 2022), reine du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth entre 1952 et 2022, appelée ainsi sous les règnes de George V et d'Édouard VIII.

Homonymie dynastique